San Quirico o San Quirce puede referirse a:

 Julita y Quirico, cristianos naturales de Licaonia que emigraron a Tarso huyendo de la persecución decretada por el emperador Diocleciano
 Isla de San Quirico, isla perteneciente a Bulgaria en el mar Negro
 San Quirico de Tarrasa (Sant Quirze del Vallès), municipio de la provincia de Barcelona
 San Quirico de Besora, municipio de la misma provincia
 San Quirico Safaja, municipio de la misma provincia
 San Quirce de Riopisuerga, localidad en Palencia
 Corvino San Quirico, comuna de la provincia de Pavía
 San Quirico d'Orcia, comuna de la provincia de Siena
 Serra San Quirico, comuna de la provincia de Ancona
 San Quirce de Durro, ermita románica en Lérida
 Iglesia de San Quirce, en Segovia
 Convento de San Quirce y Santa Julita, en Valladolid
 Abadía de San Quirce, en Burgos
 Ermita de San Quirce de Taüll, en Lérida
 Capilla de San Quirce y Santa Julita, en Calella, Barcelona
 Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, en Segovia